F82 steht für:
 HMS Sikh (F82), ein Zerstörer der Tribal-Klasse der britischen Royal Navy
 HMS Somerset (F82), eine Fregatte der Duke-Klasse der britischen Royal Navy

F-82 steht für:
 North American F-82, ein Langstreckenbegleit- und Nachtjäger-Flugzeug des US-amerikanischen Herstellers North American Aviation

F82